Östra Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Svarttjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Östra Svarttjärnarna, sjö i Torsby kommun, 
Östra Svarttjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)
Östra Svarttjärnet, sjö i Eda kommun, 
Östra Svarttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn